Челобитьево:

 Челобитьево — деревня в Мытищинском районе Московской области.
 Челобитьево — планируемая станция Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.